

Patronyme 

 Ciara Arnette, chanteuse de jazz, actrice et auteure ;
 Jay Arnette (1938-), basketteur américain, champion olympique en 1960.

Toponyme 
 L' Arnette, rivière française, affluent gauche du Thoré.
 L'hôtel Arnette, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).